Hanniwka (; ) ist ein Dorf im Zentrum der Ukraine mit etwa 1300 Einwohnern (1. April 2013).

Geographie 
Hanniwka liegt im Osten der Oblast Kirowohrad an der Schowta, einem Nebenfluss des Inhulez im Südosten des Rajon Petrowe und grenzt im Norden an die Gemeinde Kosazke im Osten an die Gemeinde Marjaniwka (Rajon Pjatychatky/Oblast Dnipropetrowsk) und im Süden an die zum Rajon Krywyj Rih gehörende Gemeinde Tscherwone.
Das Rajonzentrum Petrowe liegt 22 km nordwestlich und die nächstgelegene Stadt Schowti Wody ist über die die Kreisstraße T 0418 nach 14 km in nördliche Richtung erreichbar.

Gemeindegliederung 
Hanniwka ist der Verwaltungssitz der gleichnamigen Landratsgemeinde mit insgesamt gut 3000 Einwohnern, zu der noch die 650 Einwohner zählende Siedlung Rjadowe (ukrainisch ; russisch /) , die über eine Bahnstation an der Bahnstrecke Pjatychatky-Krywyj Rih verfügt, gehört. Die Siedlung Wolodymyriwka (ukrainisch ; russisch /)  mit 1074 Einwohnern gehört ebenfalls zur Landratsgemeinde Hanniwka.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Rajon Petrowe